

Musica 
Love Me Tender, brano di Elvis Presley
Love Me Tender, album EP contenente la colonna sonora dell'omonimo film del 1956 interpretato da Elvis Presley
Love Me Tender, album del 1982 di B.B. King
Love Me Tender, album del 2005 di Barb Jungr

Cinema 
Fratelli rivali (Love Me Tender), film di Robert D. Webb